Blüchel ist der Familienname folgender Personen:
Harald Blüchel (* 1963), deutscher Musikproduzent
Kurt G. Blüchel (* 1934), deutscher Journalist
Florian Blüchel (* 1984), ehem. deutscher Ringer